Die Wandrahm war ein Vollschiff, das 1854 bei Hamburg gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 5. April 1854 sind für die Wandrahm folgende Maße angegeben:
 Länge über Kiel                      = 44,10 m
 Größte Breite                        =  9,00 m
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  7,30 m
 Tragfähigkeit                        =  282 Hamburger Kommerzlasten / 675 Nettoregistertonnen

Geschichte 
Die Wandrahm wurde auf der Reiherstiegwerft unter der Leitung von Joachim Eduard von Somm gebaut und lief dort 1854 mit der Baunummer 9 als Vollschiff vom Stapel. Ab spätestens 1870 war die Wandrahm als Bark getakelt. Eigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Das Segelschiff wurde nach der Elbinsel Wandrahm benannt, auf der sich das Wohnhaus und das Kontor der Familie Godeffroy befand.

Das Schiff beförderte im Liniendienst hauptsächlich Auswanderer und Handelsgüter ab Hamburg nach Australien, Südafrika und Chile. Auf einer Fahrt von Hamburg nach Australien in 1865/66 gab es ungewöhnlich viele Todesfälle. Nach der Ankunft in Brisbane diagnostizierte der Hafenarzt Typhus und stellte die Wandrahm unter Quarantäne. Passagiere beklagten zudem die mangelnde Verpflegung und schlechte Behandlung während der Reise.

Am 1. Mai 1869 trat der Naturforscher und Ethnologe Johann Stanislaus Kubary auf der Wandrahm seine erste Südseereise an. Am 8. September ging er in Apia (Samoa-Inseln) von Bord. Auf gleiche Weise trat am 6. April 1875 der Naturforscher Franz Hübner seine erste Forschungsreise an. Er erreichte Apia mit der Wandrahm am 20. August des Jahres.

1881 wurde das Schiff vom Nachfolgeunternehmen des Ersteigentümers, der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft, verkauft.

Kapitäne 
 H. E. Decker
 J. H. Falck
 J. Meyer
 H. Bruhns
 J. W. Früchtenicht
 J. H. T. N. Wiencke
 J. H. Heinsohn
 H. Sievert
 C. F. Hufenhäuser

Fahrten 
Das Schiff fuhr von Hamburg aus nach Australien, Südafrika, Chile und zu den Südseeinseln.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Vollschiff
Bark
Frachtsegler
Reiherstiegwerft